Сергей Викторович Пискунов (11 марта 1981, Пермь) — российский хоккеист, крайний левый нападающий.

Карьера 
Воспитанник магнитогорского хоккея.  Следующие несколько сезонов выступал за фарм-клуб магнитогорского «Металлурга». В 2000 году дебютировал в Суперлиге в основном составе «Магнитки», где и выступал до 2005 года, за исключением 6 матчей в 2003 году, проведённых в составе ЦСКА.

С сезона 2005/06 выступал за череповецкую «Северсталь». 16 июня 2010 года перешёл в хабаровский «Амур». 13 октября того же года Пискунов подписал соглашение с челябинским «Трактором», в составе которого за остаток сезона он набрал 14 (8+6) очков в 41 проведённом матче.

5 июля 2011 года принял решение отправиться в ВХЛ, где подписал контракт с донецким «Донбассом».

Достижения 
  Победитель  чемпионата России по хоккею с шайбой 2000—2001
  Серебряный призёр  чемпионата России по хоккею с шайбой 2003—2004.
  Бронзовый призёр чемпионата ВХЛ 2013-2014

Статистика выступлений 
Последнее обновление 9 июля 2014 года.

И = Игры; Г = Голы; П = Передачи; О = Очки; Ш = Штрафные минуты; +/– = Плюс/минус; ГБ = Голы в большинстве; ГМ = Голы в меньшинстве ; ГП = Победные голы; М = Место команды в таблице''

Примечания 

Хоккеисты России
Хоккеисты КХЛ
Игроки ХК «Металлург» Магнитогорск
Игроки ХК ЦСКА Москва
Игроки ХК «Северсталь»
Игроки ХК «Липецк»
Игроки ХК «Амур»
Игроки ХК «Трактор»
Игроки ХК «Донбасс»
Игроки ХК «Кубань»
Игроки ХК «Молот-Прикамье»
Игроки ХК «Дебрецен»
Игроки ХК «Чебоксары»